

Sigle 

AMMA peut désigner :
 programme AMMA (Analyses multidisciplinaires de la mousson africaine), un programme international d'observation du climat.

Patronyme 

 Balamani Amma (1909-2004), poétesse indienne de langue malayalam ;
 Bhageerathi Amma (1914-2021), femme indienne ;
 Mata Amritanandamayi, une figure spirituelle contemporaine de l’Inde et la fondatrice de l'ONG Embracing The World.

Autres 
Amma peut aussi désigner :
 Amma, un genre de diptères de la famille des Coelopidae ;
 amma, un massage japonais d'origine chinoise ;
 Amma, le dieu suprême des dogons.

Homonymie de patronyme